Чилоэ:

 Чилоэ — архипелаг в южной части Чили.
 Чилоэ — крупнейший остров вышеуказанного архипелага.
 Чилоэ — провинция чилийской области Лос-Лагос.
 Чилоэ — национальный парк на архипелаге Чилоэ.